Marko Đurković – ex cestista serbo
 Petar Đurković – astronomo serbo
 Zorica Đurković – ex cestista jugoslava